Ballah ist der Familienname folgender Personen:

 Ibrahim Umar Ballah (* 1975), nigerianischer Politiker
 Lennox Fitzroy Ballah (1929–2003), Richter am Internationalen Seegerichtshof

Siehe auch:
 Balla